Central Coast (Californië), een streek in de Amerikaanse staat Californië
 Central Coast AVA, een wijnregio
 Central Coast (Nieuw-Zuid-Wales), een stedelijke streek in de Australische staat Nieuw-Zuid-Wales
 Central Coast Council, een lokaal bestuursgebied in de Australische staat Tasmanië
 Central Coast Regional District, een district in de Canadese provincie Brits-Columbia

Zie ook 
 Central Coast Mariners, een Australische voetbalclub